Sum steht für:

 Šum, ein Ort im Südwesten Nordmazedoniens
 Sum (Verwaltungsgliederung), traditionelle Verwaltungseinheit in mongolischsprachigen Gebieten
 Sum (China), Verwaltungseinheit in China 
 Sum (Mongolei), Verwaltungseinheit in der Mongolei
 Soʻm, Währung von Usbekistan (russische Transkription)

Sum ist der Familienname folgender Personen:
 Eunice Jepkoech Sum (* 1988), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Ngai-Ling Sum (* 1952), britische Soziologin und Politikwissenschaftlerin

SUM steht als Abkürzung für:
 Schnellumbaumaschine, auch „Schwellen-Umbau-Maschine“, eine Gleisbaumaschine
 Staatliche Universität für Management in Moskau
 Sumter Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Sumter, South Carolina

sum steht für:
 Summe, in vielen Programmiersprachen (und das entsprechende griechische Zeichen Sigma in LaTeX)
 Sumo (Sprachen) (ISO-639-3-Code), Sprachgruppe innerhalb der Misumalpa-Sprachen

Abkürzung